Haliacmó (en grec antic Ἁλιάκμων), era, segons la mitologia grega, un oceànit fill d'Oceà i Tetis, i germà de les Oceànides.

Va donar nom a un riu de Macedònia, del qual era déu i protector. Aquest riu portava també el nom d'Haliacmó.

Una altra llegenda explicava que, un temps enrere, un habitant de Tirint en un accés de bogeria, s'havia llançat a un riu que fins aleshores es deia Carmànor. Des de llavors, el riu va prendre el nom de l'ofegat i es va anomenar Haliacmó. Una versió diferent diu que l'Haliacmó es va transformar més endavant en el riu Ínac.

Referències 

Déus fluvials de la mitologia grega